Ciampetti ima više značenja:
 Ciampetti, Cuneo
 Ciampetti, Torino